Эрве Морис Бюрде (, 1939) — швейцарский ботаник.

Биография 
Эрве Морис Бюрде родился в 1939 году.

Он строил свою научную карьеру в Ботаническом саде Женевы.

Бюрде активно работает над изучением флоры Корсики.

Научная деятельность 
Эрве Морис Бюрде специализируется на папоротниковидных и на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Bubani, P; HM Burdet. 1974. Flora Virgiliana ovvero Sulle plante menzionate da Virgilio. ISBN 3-87429-075-1.
 Burdet, HM. 1979. Notes biographiques et bibliographiques: Volume du centenaire des excursions Boissier, Leresche et Levier dans le Nord de l'Espagne. Mémoires de la Société botanique de Genève, pp. 139–154.
 Burdet, HM. 1979b. Auxilium ad botanicorum graphicem. ISBN 2-8277-0102-2.
 Burdet, HM. 1980. Catalogue des periodiques de la bibliotheque des Conservatoire et de la Ville de Genève. ISBN 2-8277-0104-9.
 Burdet, HM, T Bunning. 1983. Saussurea 14—1983. ISBN 2-8278-0016-0.
 Burdet, HM. 1985. Edmond Boissier: botaniste genevois: 1810-1885-1985. Série documentaire des Conservatoire et Jardin Botaniques de la ville de Genève, 49 pp.
 Burdet, HM. 1985b. Ouvrages botaniques anciens: catalogue des ouvrages prélinnéens de la Bibliothèque des Conservatoire et jardin botaniques de la ville de Genève. ISBN 2-8277-0105-7.
 Michael, T, AL Karg, M Walker, GDR Bridson, HM Burdet, MM Chautemps, T Moruzzi-Bayo Stieber. 1987. Catalogue of portraits naturalists, mainly botany at the Institute's collection hunt, Linnean Society London and conservatory and Jardin Botaniques de la ville de Geneva.
 Aeschimann, D; HM Burdet 1989. Flore de la Suisse et des territoires limitrophes: le nouveau Binz. ISBN 2-88006-503-8.
 Greuter, WR; HM Burdet. 1989b. Med-checklist: a critical inventory of vascular plants of the circum-mediterranean countries. ISBN 2-8277-0154-5.
 Spichiger, RE; HM Burdet, PA Loizeau (eds.) 1993. Comptes-rendus du Colloque international sur le thème nature et jardins botaniques au XXIe siècle: 175e anniversaire du Jardin botanique de Genève, 2-4 juin 1993. ISBN 2-8277-0063-8.
 Burdet, HM. 1996. Manuel de consultation de la Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. ISBN 2-8277-0209-6.
 Aeschimann, D; HM Burdet. 2005. Flore de la Suisse et des territoires limitrophes. ISBN 3-258-06946-8.

Примечания

Ссылки 
 Рresentation du Рrojet

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швейцарии